El nombre Hilary Knight puede hacer referencia a:

Hilary Knight, jugadora de hockey sobre hielo estadounidense.
Hilary Knight, escritor y artista estadounidense.